Шанпиньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Шанпиньи (Марна) — в департаменте Марна.
 Шанпиньи (Йонна) — в департаменте Йонна.